KST:
 KST — корейское стандартное время.
 KST (индикатор) — технический индикатор.